Greifeneder ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Greifeneder (* 1972), deutsche Buchautorin und Filmproduzentin
 Elke Greifeneder, deutsche Informationswissenschaftlerin